Исаия — библейский пророк.
 Исаия (архимандрит Слуцкого Свято-Троицкого монастыря) (ок. 1750—1814) — архимандрит Русской православной церкви; наместник Слуцкого Свято-Троицкого монастыря.
 Исаия (ум. 1090) — епископ Ростовский и Суздальский, святой.
 Исаия (митрополит Нижегородский) (ум. 1720) — епископ Русской православной церкви, митрополит Нижегородский и Алатырский.
 Исайя (патриарх Константинопольский) (ок. 1250—1332) — патриарх Константинопольский (1323—1332).
 Исаия Копинский (?—1640) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского трона.
 Исаия Отшельник (нач. IV века — первая половина VI века) — аскет, церковный писатель, авва.
 Исаия Салонский (1780—1821) — один из самых известных православных священников — участников Греческой революции 1821 года.
 Исаия Трофимович-Козловский (XVI век — 1651) — православный церковный деятель, писатель, педагог.
 Исаия (Германовский) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Санкт-Петербургской семинарии (1766—1770).
 Исаия (Киккотис) (род. 1971) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Тамасский.
 Исаия (Ковалёв) (1882—1960) — епископ Русской православной церкви, епископ Угличский, викарий Ярославской епархии.
 Исаия (Лукошко) (1540—1621) — архимандрит Владимиро-Рождественского монастыря.
 Исаия (Хронопулос) (род. 1931) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Денверский.

Библейские имена
Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки